Генри Лабушер (; ,  — , ) — английский политический деятель.

Дядя радикала Лабушера, с 1826 года — член Палаты общин, секретарь вице-короля Ирландии в кабинете Джона Рассела (1846), министр колоний в кабинете Пальмерстона (1855). Он провёл, помимо прочих законов, билль об отмене законов относительно торгового флота. В 1859 году возведён в звание пэра под именем барона Таунтона.

Литература 
 

Государственные деятели Великобритании
Виги Великобритании
Члены палаты общин Великобритании
Члены Либеральной партии Великобритании
Бароны Соединённого королевства